Berkeley Manor ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berkeley Manor (Georgia), im Gwinnett County
 Berkeley Manor (Virginia), Stadtteil von Petersburg, Virginia